Jaroslav Volf (né en 1952), homme politique slovaque
Jaroslav Volf (né en 1979), céiste tchèque